De veertiende etappe van de Ronde van Italië 2017 werd gereden op 20 mei 2017 van Castellania naar Santuario di Oropa (Biella). De etappe was 131 kilometer lang. Onderweg waren er geen gecategoriseerde beklimmingen, wel twee tussensprints. De finish lag op een klim van de eerste categorie.

Uitslag

Klassementen 

14
Sport in Piëmont
Biella